Deni (halterofilista)
 Denis (futebolista)
 Denis - povo indígena
Língua deni - língua falada por este povo

Desambiguação